Le terme grand chien peut faire référence à différentes notions :

 Animal  Grand chien japonais ou Grand Chien d'Artois ;

 Astronomie  Le Grand Chien, Galaxie naine du Grand Chien ou Liste d'étoiles du Grand Chien ;

 Syndrome  Syndrome du grand chien noir